Paranhos (Mato Grosso do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
Paranhos (Amares), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Amares
Paranhos (Porto), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Porto
Paranhos da Beira, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Seia